Delhaize et Delhaise sont des patronymes retrouvés principalement en Belgique.

Patronyme 

 Charles Godefroid Félix François Delhaise (1867-1932).

 Jules Delhaize (1829-1898), entrepreneur belge, un des fondateurs de la société du même nom.
 Louis Delhaize (1833-1887), frère de Jules, il quitte le groupe en 1870 pour fonder sa propre société.
 Édouard Delhaize (1835-1888), frère de Jules, chef d'entreprise belge. 
 Auguste Delhaize (1838-1895), frère de Jules, cofondateur de la première société.
 Adolphe Delhaize (1840-1899), frère de Jules, il quitte le groupe en 1874 pour fonder sa propre société.
 Jules Delhaize (1872-1928), neveu des précédents, historien et homme d'affaires belge.

Familles 

 Famille Delhaise, de Gesves, Assesse, Wasmes, Gand et Bruxelles

Entreprises 
 Delhaize est une enseigne de supermarchés du Groupe Delhaize ;
 Le Groupe Delhaize est un groupe de distribution international belge fondé en 1867 par Jules Delhaize (1829-1898) ;
 Le Groupe Louis Delhaize est une société de distribution belge fondée en 1875 par Louis Delhaize.

Héraldique

Notes et références